Dit is een (onvolledige) lijst van Spaanse voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

A
Marina Agoues

B
Sonia Bermúdez
Jade Boho
Verónica Boquete

C
Constanza Cano
Gio Carreras
Maider Castillo
Tania Chamorro
María Cheza
Marta Corredera

D
Irene Díaz

E
Damaris Egurrola
Ana María Escribano

F
Clara Creus Fabregat
Joana Flaviano

G
Lola Gallardo
Olga Cebrian García

H
Jennifer Hermoso
Rosa María Herreros Osorio

I
Iraia Iturregi

J
Celia Jiménez

L
Paloma Lázaro
Victoria Losada
Marta Luna

M
Adriana Martín
Patricia Martínez Augusto
Jessica Miras
Andrea Miron
Alba Montserrat

O
Julia Olmos

P
Natalia de Pablos
Inés Palmiero Herrera
Irene Paredes
Ángeles Parejo
Silvia Parra Labalsa
Pauleta
María Paz Azagra
Marta Peiró
María Pérez Fernández
Mar Prieto

R
Laura del Río
Ana Romero
María Ruiz

S
Conchi Sánchez
Elixabete Sarasola
Roser Serra
Paula Serrano
Laura Silvente

T
Marta Tejedor
Virginia Torrecilla

V
Cristina Vega

Zie de overlegpagina voor een actuele lijst gegenereerd vanaf wikidata

Spaanse
Vrouwenvoetbal in Spanje
Voetbalsters